Світові рекорди з потрійного стрибку в приміщенні визнаються Світовою легкою атлетикою з-поміж результатів, показаних легкоатлетками в приміщенні, за умови дотримання встановлених вимог.

Світові рекорди з потрійного стрибку в приміщенні фіксуються з 1990.

Хронологія рекордів

Див. також 

 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики в приміщенні – Потрійний стрибок (жінки)
 Хронологія рекордів України з легкої атлетики в приміщенні – Потрійний стрибок (жінки)

Примітки

Джерела 

 Хронологія світових рекордів з потрійного стрибку в приміщенні серед жінок на сайті Світової легкої атлетики  
  

Жінки приміщення